Бо́рки-Ма́ле (, ) — село в Польше в гмине Олесно Олесненского повята Опольского воеводства.

История 
Во время Верхнесилезского плебисцита 21 марта 1921 года большинство жителей села высказались за оставление в Германии (213 жителей высказалось за присоединение к Польше). В 1925 году в селе проживало 543 человека. 27 апреля 1936 года село было переименовано в Хайдельсдорф (Heidelsdorf).

В 1945 году село было включено в состав Силезского воеводства и стало именоваться польским названием Борки-Мале. В 1950 году село отошло к Опольскому воеводству.

В 1975—1998 годах село входило в Ченстоховское воеводство.

Достопримечательности 
 Церковь Успения Пресвятой Девы Марии.

Примечания

Ссылки 
 Główny Urząd Statystyczny — TERYT 

Населённые пункты Олесненского повета